Windpassing heißen folgende geographischen Objekte:

 Windpassing (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Windpassing (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern

 Windpassing (Gemeinde Ennsdorf), Ortschaft von Ennsdorf, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Windpassing (Gemeinde Grabern), Ortschaft und Katastralgemeinde von Grabern, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Windpassing (Gemeinde Neustadtl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Windpassing (Gemeinde St. Pölten), Ortschaft und Katastralgemeinde im Stadtteil Harland, St. Pölten, Niederösterreich
 Windpassing (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Windpassing (Gemeinde Altenberg), Ortschaft von Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch:
 Wimpassing